Collegio elettorale di Fiorenzuola – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Fiorenzuola – collegio elettorale del Regno d'Italia